Ре́йнская армия () — войсковое соединение французской революционной армии. Была сформирована 14 декабря 1791 года. Действовала на рейнском плацдарме. Расформирована 5 мая 1801 года.

Первая империя 
15 октября 1808 года Наполеон преобразовал части, дислоцированные в Германии и незадействованные в Испанской кампании, в Рейнскую армию под началом маршала Николя Даву. 1 апреля 1809 года армия была расформирована, а её подразделения влились в состав новообразованной Армии Германии.

Состав армии на 1 января 1809 года:
 1-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Шарль Моран)
 2-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Луи Фриан)
 3-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Этьен Гюден)
 4-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Луи Сент-Илер)
 резервная пехотная дивизия (дивизионный генерал Николя Удино)
 1-я дивизия тяжёлой кавалерии (дивизионный генерал Этьен Нансути)
 2-я дивизия тяжёлой кавалерии (дивизионный генерал Реймон Сен-Сюльпис)
 3-я дивизия тяжёлой кавалерии (дивизионный генерал Жан-Луи Эспань)
 1-я бригада лёгкой кавалерии (бригадный генерал Жан-Шарль Бопре)
 2-я бригада лёгкой кавалерии (бригадный генерал Клод Пажоль)
 управление Ганзейских городов (маршал Жан-Батист Бернадот)
 управление Данцига (дивизионный генерал Жан Рапп)

Вторая империя 
Впоследствии — армия Второй французской империи, участвовавшая во Франко-прусской войне 1870—1871 годов (в том числе в битве при Седане).

Известные представители 
 Генерал Луи Бараге д’Илье
 Генерал Адам Филипп Кюстин
 Граф Антуан Мари Шаман Лавалетт
 Генерал Виктор Клод Александр Фанно де Лагори
 Генерал 
 Генерал Жан-Николя Ушар
 Социалист-утопист Франсуа Мари Шарль Фурье
 Генерал Франсуа-Оскар де Негрие
 Генерал Шарль де Лорансе

Литература

Ссылки 
  

Наполеоновская армия
Войны революционной Франции
Франко-прусская война
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
История французской армии